Лихоцевес () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Прага-запад. Площадь общины составляет 5,18 км². Население — 296 чел. (2010).

История 
Первое упоминание об общине датируется 1088 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края